Sauber C14 — болид Формулы-1 команды Sauber Petronas, построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Ссылки 

Шасси Sauber Формулы-1